R81 bezeichnet: 
 Karel Doorman (R81), ein niederländischer Flugzeugträger
 HMS Zebra (R81), ein britisches Schiff
 ein Omnibus von Magirus-Deutz, siehe Magirus-Deutz #Kurzbus L80 und Clubbusse R80 und R81
 eine Regionalbahnlinie im Verkehrsgroßraum Nürnberg, siehe R-Bahn Nürnberg
 „Glukosurie“ (ICD-10-Diagnoseschlüssel), einer der abnormen Urinuntersuchungsbefunde ohne Vorliegen einer Diagnose

R81